Frederik af Danmark kan henvise til:
 Frederik 1. (1471–1533) - konge af Danmark 1523-1533
 Prins Frederik (1532-1556) - søn af Frederik 1., fyrstbiskop af Hildesheim og biskop af Slesvig
 Frederik 2. (1534–1588) - konge af Danmark 1559-1588
 Frederik af Danmark (1599-1599) - Christian 4.'s førstefødte søn
 Frederik 3. (1609–1670) - konge af Danmark 1648-1670
 Frederik af Danmark (1651-1652) - søn af Frederik 3.
 Frederik 4. (1671–1730) - konge af Danmark 1699-1730
 Frederik 5. (1723-1766) - konge af Danmark 1746-1766
 Arveprins Frederik (1753-1805) - søn af Frederik 5.
 Frederik 6. (1768-1839) - konge af Danmark 1808-1839
 Frederik 7. (1808-1863) - konge af Danmark 1848-1863
 Frederik 8. (1843-1912) - konge af Danmark 1906-1912
 Frederik 9. (1899-1972) - konge af Danmark 1947-1972
 Kronprins Frederik (født 1968) - søn af Margrethe 2.